

Patronyme 

 Piotr Stolypine, premier ministre du tsar Nicolas II ;
 Alex Stolypine, dit Psyckoze, artiste graffiteur français.

Autre 
 La voiture Stolypine ou wagon Stolypine, un type de wagon de chemin de fer dans l'Empire russe, l'Union soviétique et la Russie moderne.